Даулатпур:

 Даулатпур — город на западе Бангладеш в округе Куштия.
 Даулатпур — город в центральной части Бангладеш в округе Маникгандж.
 Даулатпур — подокруг на западе Бангладеш в составе округа Куштия.
 Даулатпур — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Маникгандж.